Шмидтовка — посёлок в Надеждинском районе Приморского края, вместе с сёлами Вольно-Надеждинское, Кипарисово, Прохладное и некоторыми другими входит в Надеждинское сельское поселение.

Шмидтовка расположена в километре от северного побережья Амурского залива. Высота над уровнем моря 27 м. Посёлок связан автомобильной дорогой длиной 10 км с федеральной трассой  «Уссури». Расстояние до райцентра, посёлка Вольно-Надеждинское, по дороге составляет 14 км, до Владивостока — 42 км. Ближайшая железнодорожная станция Совхозная расположена в 3 км к востоку.

Население

Достопримечательности 
 Памятник экипажу, погибшему 25.08.1986 г. при крушении военного самолета Ту-95РЦ

Примечания 

Населённые пункты Надеждинского района